Tapejaridae é uma família de pterossauros do clado Azhdarchoidea do Cretáceo. Membros desta família foram encontrados no Brasil, Espanha, Hungria e China.

Taxonomia
A família foi descrita em 1989 por Alexander Kellner como Tapejaridae e incluía os gêneros Tapejara e Tupuxuara. Em 2002, foi incluído na família o gênero Thassodromeus, em 2003, o Sinopterus, e em 2005, o Huaxiapterus. Em 2007, foi incluindo o gênero Tupandactylus e a família foi dividida em duas subfamílias, Tapejarinae incluindo Tapejara, Tupandactylus, Sinopterus e Huxianpterus, e Thalassodrominae incluindo Thalassodromeus e Tupuxuara.

Em 2008, o gênero Eopteranodon, inicialmente classificado como um Dsungaripteroidea, foi transferido para a Tapejaridae. No mesmo ano, um estudo demonstrou que os gêneros Thalassodromeus e Tupuxuara estavam mais relacionados com a família Azhdarchidae do que com a Tapejaridae, classificando-os numa família própria, a Thalassodromidae (a qual algumas vezes tem sido referida como Tupuxuaridae, embora Thalassodrominae tenha prioridade).

Em 2012 foi incluído na família o gênero Europejara, e, em 2013, os gêneros Caupedactylus e Bakonydraco, inicialmente classificado na Azhdarchidae. Em 2014, o gênero Caiuajara é incluído na família.

Filogenia
As relações entre a família com os outros pterossauros do clado Azhdarchoidea não são bem resolvidas, com diferentes estudos produzindo cladogramas significativamente diferentes; também não está claro quais gêneros pertençam a família. A maioria dos estudos considera a família monofilética, entretanto ao menos um estudo demonstrou a família sendo parafilética, ou seja, não formando um agrupamento natural, mas sim representando ramos sucessivos da árvore filogenética que leva a membros mais avançados, a Neoazhdarchia.

Em 2011, um estudo demonstrou que a família Chaoyangopteridae, frequentemente considerada relacionada com a Azdarchidae, representa uma linhagem inserida dentro da Tapejaridae, sendo mais próxima com a Tapejarinae do que com a Thalassodrominae; reclassificando o clado como uma subfamília da Tapejaridae, Chaoyangopterinae. Entretanto, essa relação não foi recuperada em estudos posteriores que confirmaram a relação do grupo com a Azhdarchidae, ou então como um grupo basal da Neoazhdarchia.

Azhdarchoidea